Владимир Алексеевич Никитин (22 апреля 1940, село Топучая, Шебалинский аймак, Ойротская автономная область, Алтайский край, РСФСР, ныне в составе Республики Алтай — 6 ноября 2020, Москва) – советский и российский военачальник, генерал-полковник (10.06.1994). Доктор технических наук (1998). Профессор (2000).

Биография 
Из семьи крестьянина и учительницы сельской школы. Отец в 1941 году был призван в Красную Армию и погиб на фронте Великой Отечественной войны.

В Вооружённых Силах СССР с октября 1957 года. Окончил Саратовское артиллерийское техническое училище имени А. И. Лизюкова в 1960 году. После окончания военного училища служил на технических должностях в Ракетных войсках стратегического назначения, в ракетном полку 19-й ракетной дивизии (Хмельницкий). В июне 1963 года уволен в запас, работал инженером военного представительства на оборонном заводе в Барнауле. В сентябре 1966 года вторично призван на военную службу, служил в технической ракетной базе 38-й ракетной дивизии (г. Державинск, Тургайская область, Казахская ССР): старший инженер расчёта, начальник расчёта, начальник отделения. В 1967 году заочно окончил Новосибирский электротехнический институт, а позднее — Военный институт иностранных языков.

С октября 1971 года служил в управлении 31-й ракетной армии (Оренбург): инженер, старший инженер отдела эксплуатации и ремонта ракетного вооружения. С февраля 1976 по ноябрь 1985 года — заместитель начальника, начальник отдела Главного управления эксплуатации ракетного вооружения РВСН.

Окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского в 1981 года (заочно). С ноября 1985 года — заместитель командующего 50-й ракетной армией по вооружению (Смоленск). В октябре 1990 года назначен начальником управления, затем — первым заместителем начальника Главного управления эксплуатации ракетного вооружения РВСН.

С сентября 1992 года — начальник Главного управления эксплуатации ракетного вооружения — заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения по вооружению (с августа 1993 года должность именовалась: заместитель главнокомандующего РВСН по вооружению — начальник вооружения). В 1993 году руководил операцией по демонтажу и вывозу ракетного вооружения из Казахстана в Россию, а в 1994 году – из Беларуси. В 90-е годы на посту председателя Государственной комиссии сыграл большую роль в проведении лётных испытаний стратегического ракетного комплекса нового поколения «Тополь-М» (принят на вооружение в 1998 году). Член Военного совета РВСН с 06.02.1993 по 30.05.2000 г. С июня 2001 года — в запасе.

Жил в Москве. Работал заместителем генерального директора ОАО «Корпорация «Рособщемаш». Академик Академии военных наук Российской Федерации.

Скончался 6 ноября 2020 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999)
 орден «За военные заслуги» (1996)
 орден Октябрьской Революции (1983)
 орден Трудового Красного Знамени (1976)
 медаль «За боевые заслуги»
 медали
 заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР (1990)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
общественные награды
 Заслуженный создатель космической техники
 Заслуженный испытатель космодрома Байконур

Примечания

Литература 
 Сухина Г. А., Маслий С. Б. Военный совет Ракетных войск стратегического назначения. Историко-биографический очерк / ЦИПК РВСН, 2007.
 . — С.319.

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 Биография и фотография В.А. Никитина на сайте «Ружаны стратегические»
 Биография на официальном сайте Алтайского края.

Ракетчики РВСН СССР и России
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Новосибирского технического университета
Выпускники Военного института Министерства обороны СССР
Доктора технических наук
Генерал-полковники (Российская Федерация)
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище